Mar da China Oriental
 Mar da China Meridional ou Mar da China do Sul
Outros usos

China Seas, filme com Clark Gable, traduzido no Brasil como Mares da China

Desambiguação